HJR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Khajuraho (India)